Ana Ivanović (1987) – ex tennista serba
 Božidar Ivanović (1946) – scacchista e politico montenegrino
 Branislav Ivanović (1984) – calciatore serbo, di ruolo difensore
 Đorđe Ivanović (1995) – calciatore serbo, di ruolo attaccante
 Duško Ivanović (1957) – ex cestista e allenatore di pallacanestro montenegrino
 Filip Ivanović (1992) – calciatore serbo, di ruolo difensore
 Igor Ivanović (1990) – calciatore montenegrino, di ruolo attaccante
 Igor Ivanović (1997) – calciatore serbo, di ruolo centrocampista
 Iosif Ivanovici, nato Jovan Ivanović e noto anche come Ion o Ivan (1845-1902) – clarinettista, direttore d'orchestra e compositore rumeno
 Ivan Ivanović (1989) – calciatore montenegrino, di ruolo centrocampista
 Josef Ivanović (1973) – ex calciatore tedesco di origine croata, di ruolo attaccante
 Katarina Ivanović (1811-1882) – pittrice serba
 Milan Ivanović (1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo naturalizzato australiano, di ruolo difensore
 Nikola Ivanović (1994) – cestista montenegrino
 Oliver Ivanović (1953-2018) – politico serbo del Kosovo